Anderlmühle ist der Ortsname von

 Anderlmühle (Runding), Ortsteil der Gemeinde Runding, Landkreis Cham, Bayern
 Anderlmühle (Valley), Ortsteil der Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach, Bayern